Евге́ний Миха́йлович Смори́гин (, ; , Минск, Белорусская ССР, СССР) — белорусский и украинский актёр, телеведущий, сценарист, продюсер.

Биография 
Родился 28 января 1979 года в Минске. Отец, Михаил Михайлович — водитель, мать, Людмила Георгиевна — воспитатель детского сада.

Учился в музыкальном лицее при Белорусской государственной консерватории, затем — в 130-й средней школе г. Минска, где и была организована команда КВН «ЧП» («ЧП» — школьное прозвище Евгения). Со временем команда стала профессиональной. Первое серьёзное выступление — 1997 год, игры Белорусского КВН. В сумме команда отыграла 3 сезона в Высшей лиге (2001, 2003, 2005 гг.), в 2005 году завоевала третье место в финале.

Заикается с трёхлетнего возраста, однако поступил в театральный институт (БГАИ, специальность — актёр оперетты).

После распада команды в 2007 году работает над различными белорусскими, украинскими и российскими телепроектами, в том числе в 2009—2010 годах был ведущим шоу «Україна має талант» в паре с Дмитрием Танковичем.

В 2013 году сыграл одну из главных ролей, царя Артёма Доброго, во 2 и 3 сезонах скетч-шоу Нереальная история на СТС. Исполнитель главной роли и соавтор сценария кинофильма «Приличные люди» (2015).

С 2015 года — участник проектов «Дизель Студио», таких как «Дизель шоу» и скетчком «На троих» («Дизель студио» — творческое объединение бывших участников украинских команд КВН «Дизель» и «Девчонки из Житомира», также в своё время участвовавших в Высшей лиге КВН). 

В настоящее время живёт и работает в Киеве.

Родители, которых уже нет в живых, проживали в Минске. Там же живёт брат.

Личная жизнь 
Жена — Лидия, дети — Алексей, Елизавета и Александр.

Работа на телевидении 
 2007—2008 гг. Серия телевизионных концертов «Оранжевое настроение». Телеканал ОНТ (Беларусь)
 2007—2010 гг. Серия телевизионных программ «Великолепная пятерка». Телеканал ОНТ" (Беларусь)
 2009 г. Серия телевизионных программ «Рекламная пауза». Телеканал ОНТ (Беларусь) — ведущий
 2009 г. Телевизионный проект «Україна має талант», Телеканал СТБ (Украина) — креативный продюсер
 2009 г. Шоу «Смешные люди». Телеканал СТБ (Украина) — ведущий.
 2010 г. Телевизионный проект «Україна має талант-2. Второй шанс». Телеканал СТБ (Украина) — ведущий
 2014 г. Телевизионное юмористическое шоу «Это смешно» («Россия-1») — участник
 2014 г. Телевизионное юмористическое шоу «Организация определённых наций» (РЕН ТВ) — участник
 2015 — по настоящее время. «Дизель-шоу». Телеканал «ICTV» (Украина)
 2017 г. Юмористическое талант-шоу «Комик на миллион» — член жюри. Телеканал «ICTV» (Украина)
 2018 г. «Папаньки» — актёр. Телеканал «ICTV» (Украина)
 2021 г. Участник украинской версии шоу «Маска» в образе Жабы. Телеканал «Украина».

В 2007 году вместе с Дмитрием Танковичем и Виктором Медведским из команды КВН «ЧП» участвовал в программе «Хорошие шутки» на СТС.

Дважды участвовал в шоу импровизации «Слава Богу, ты пришёл!» и в 2007 году стал обладателем главного приза передачи.

Фильмография 
 —

Телевизионные награды 
 2009 г. — телевизионная премия «Телевершина» (Беларусь) в номинации «Лучший ведущий музыкально-развлекательной программы».

Съёмки в клипах 
 MMDance — Мой Босс (2011)

Примечания

Ссылки 
 Страница актёра на сайте Кинопоиск
 Страница актёра на сайте Кино-Театр. Ру
 Евгений Сморигин. Биография и личная жизнь актера «Дизель Студио»
 Участники «Дизель шоу»: КВН — это реальная кабала (онлайн-конференция с Евгением Сморигиным и Егором Крутоголовом)

Игроки Высшей лиги КВН
Игроки Высшей украинской лиги КВН
Выпускники Белорусской академии искусств
Дизель Студио